Raíz de fuego puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anchusa officinalis; o
 el nombre común de la planta Anchusa azurea.